Runnymede puede hacer referencia a:

 varios lugares ubicados en Toronto (Canadá):
 la estación Runnymede;
 el parque Runnymede;
 el teatro Runnymede;
 el municipio de Runnymede, en el condado de Surrey (Inglaterra); o
 la pradera de Runnymede, a lo largo del río Támesis.